Ароер (Ароир; ; «голый», «бедный») — название библейских городов.

 Ароер — город возле Арнона (); предположительно из областей и городов, которые были завоеваны аморитским царем Сигоном y моавитян ()..
 Ароер — город, находившийся на территории колена Иудина ().
 Ароер — город, лежавший к востоку от Раббат-Аммона (), на территории колена Гада; первоначально был аммонитским городом ().

Примечания 

Библейские города